Бере — город в Ботсване, округ Ганзи
 Бере — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Бере — город в Чаде, регион Танджиле
 Бере (сорт) — сорт груши.
 Бере — распространённое название якутского посёлка Беря (Сыланский наслег Чурапчинского улуса).

См. также 
 Бёре — коммуна во Франции, департамент Об.